Federico Santiago García Di Bernardo, mais conhecido como Federico García (Santa Fé, 4 de junho de 1984), é um futebolista argentino que atua como zagueiro, atualmende defende o Melgar do Peru.

Carreira
Federico começou sua carreira no Colón da Argentina, tendo passagens por outros clubes da Argentina e chegou ao The Strongest da Bolívia onde ganhou vários títulos.

Títulos

Ligações Externas
 Ogol
 Soccerway
 Goal
 Transfermarkt
 Footbo

Futebolistas da Argentina